Shall We Dance (1937), een film met Fred Astaire/Ginger Rogers
 Shall We Dance? (1996), een Japanse film.
 Shall We Dance? (2004), een Amerikaanse remake van de Japanse film.
 Shall We Dance? (televisieserie), een Filipijnse televisieserie.